

Населені пункти та їхні частини
 Здройкі — село в гміні Любовідз Журомінського повіту Мазовецького воєводства
 Здройкі — село в гміні Вишкі Більського повіту Підляського воєводства
 Здройкі — частина села Дембовце в гміні Мрози Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Здройкі — частина села Яновиці в гміні Сомпольно Конінського повіту Великопольського воєводства
 Здройкі — лісова осада в гміні Турек Турецького повіту Великопольського воєводства

Примітки